«Динамо» МВД — киргизский футбольный клуб, представлявший Бишкек.

Названия 

 1930-1995 — «Динамо».
 1996 — «Динамо-Ойл».
 1997-1998 — «Динамо».
 1998 — ЦАГ-«Динамо»-МВД.
 1999 — ЦАГ-«Динамо».
 2000 — «Динамо».
 2001 — «Эркин Фарм».
 2002 — «Динамо-Эркин Фарм».
 2002 — «Динамо».
 2003 — «Динамо-Полет».

 2012 — «Динамо» МВД.

История 
Был основан в 1930 году. В советский период провёл 2 сезона в соревнованиях мастеров (1946, 1947), занимая 5-е места в среднеазиатском зональном турнире третьей группы.

В остальные годы выступал в первенстве Киргизской ССР и соревнованиях более низкого уровня, был 3-кратным чемпионом Республики (1935, 1938, 1952) и 4-кратным обладателем Кубка Республики (1939, 1945, 1951, 1955).

В 1939 году команда добилась высшего достижения в кубке страны, выйдя в 1/16 финала.

В 1995 году дебютировал в Высшей лиге Кыргызстана, в том же году вышел в финал Кубка страны. Во второй половине 1990-х годов был одним из сильнейших клубов Киргизии, став 3-кратным чемпионом (1997, 1998, 1999).

В начале XXI века испытывал финансовый кризис, в 2001-2002 годах носил названия «Эркин Фарм» и «Динамо-Эркин Фарм» в честь спонсора, а в 2003 году объединился с другим бишкекским клубом «Полёт» и выступал как «Динамо-Полёт». По окончании сезона-2003 был расформирован.

В 2012 году был возрождён как «Динамо» МВД и сразу включён в Высшую лигу, где занял 4-е место, но по окончании сезона вновь расформирован.

Достижения 
 Высшая лига
 Чемпион (3) — 1997, 1998, 1999.

 Кубок Киргизии

Победитель (4) — 1939, 1945, 1951, 1955.

Финалист — 1995.

Тренеры 
 Меклис Кошалиев (1995)
 Евгений Новиков (~1996-1998)
 Михаил Тягусов (1999—2000)
 Евгений Новиков (2001, с июля)
 Ислам Дадабаев (2003)
 Мирлан Эшенов (2012)

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на klisf.info
 Состав

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Киргизии